

Toponymes

Springwood (Nouvelle-Galles du Sud)
 Springwood (Queensland)

Autres 
 Springwood, Ohio : ville fictive où habite Freddy Krueger dans la saga Freddy